Tazawa steht für:

 Tazawa-See, Caldera-See in der Präfektur Akita im nördlichen Japan

Tazawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Tazawa (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Masashi Tazawa (* 1930), japanischer Botaniker
 Ren Tazawa (* 2000), japanischer Langstreckenläufer
 Yūki Tazawa (* 1979), japanischer Fußballspieler